Молина има више значења:
 Молина (Алесандрија), је насеље у Италији у округу Алесандрија, региону Пијемонт
 Молина (Белуно), је насеље у Италији у округу Белуно, региону Венето
 Молина (Комо), је насеље у Италији у округу Комо, региону Ломбардија
 Молина (Перуђа), је насеље у Италији у округу Перуђа, региону Умбрија
 Молина (Салерно), је насеље у Италији у округу Салерно, региону Кампанија
 Молина (Сондрио), је насеље у Италији у округу Сондрио, региону Ломбардија
 Кастело Молина ди Фјеме, је насеље у Италији у округу Тренто, региону Трентино-Јужни Тирол
 Молина (Верона), је насеље у Италији у округу Верона, региону Венето
 Молина (Виченца), је насеље у Италији у округу Виченца, региону Венето
 Молина (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Молина, Таљер (Мулехе), насеље је у Мексику у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у општини Мулехе
 Молина (Грал. Теран), насеље је у Мексику у савезној држави Нови Леон у општини Грал. Теран
 Молина (Сан Франсиско дел Оро), насеље је у Мексику у савезној држави Чивава у општини Сан Франсиско дел Оро
 Молина (Хименез дел Теул), насеље је у Мексику у савезној држави Закатекас у општини Хименез дел Теул
 Молина ди Ледро (Тренто), је насеље у Италији у округу Тренто, региону Трентино-Јужни Тирол
 Ла Молина (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Молина (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику

Особе 
 Алфред Молина, енглески глумац
 Гиљермо Молина,  шпански ватерполиста
 Иван Молина, колумбијски тенисер
 Маурисио Молина, колумбијски фудбалер